Список писательниц и поэтесс эпохи Ренессанса — включает европейских сочинительниц прозы и лирики периода Возрождения.

По странам

Италия 
 Констанца д’Авалос (ум. 1560), графиня Амальфи
 Туллия д'Арагона (1510—1556), куртизанка
 Лаура Баттиферри
 Вероника Гамбара (1485—1550), графиня Корреджио
 Джулия Гонзага, оставившая обширное эпистолярное наследие
 Виттория Колонна (1490—1547), маркиза де Пескара
 Тарквиния Мольца (1542—1617)
 Олимпия Фульвия Мората
 Изабелла ди Морра (ок.1520—1545/46), поэтесса эпохи Возрождения, была убита своими братьями
 Изотта Ногарола
 Камилла Пизана, куртизанка
 Мария Саворниан, находившаяся в переписке с Пьетро Бембо
 Гаспара Стампа (1523—1554)
 Барбара Торелли, подруга Лукреции Борджиа
 Лукреция Торнабуони, мать Лоренцо и Джулиано Медичи
 Камилла Фаа (1599—1662), жена герцога Мантуи
 Вероника Франко (1546—1591), куртизанка

* * *
 Alessandra Strozzi
 Aurelia Petrucci
 Antonia Giannotti Pulci
 Camilla Scarampa
 Cassandra Fedele
 Chiara Matraini
 Girolama Corsi Ramos
 Francesca Farnese
 Изабелла Андреини
 Isotta Brembate (ок. 1530—1586)
 Ippolita Roma
 Лаура Черета (1469—1499)
 Laura Terracina
 Leonora Ravira Falletti
 Lucia Bertani Dell’Oro
 Lucia Boiardo
 Лукреция Маринелла
 Maddalena Campiglia
 Модерата Фонте (Модеста де Поццо) (1555—1592) — венецианская писательница, поэтесса и философ.
 Olimpia Malipiera
 Silvia Sanvitale Boiardo

Франция 
 Катрин Дэ-Рош (1542—1587)
 Мадлен Дэ-Рош (1520—1587)
 Луиза Лабе
 Диана де Пуатье
 Маргарита Наваррская, королева, автор «Гептамерона»
 Мари де Гурне (1565—1645) — писательница, переводчица и философ. Выступала за доступ женщин к образованию.
 Pernette Du Guillet
 Hélisenne de Crenne

Испания 
 Luisa Sigea de Velasco

Англия 
 Елизавета I, королева
 Мэри Сидни
 Энн Аскью (1521—1546) — писательница, поэтесса и протестантская мученица, сожжённая на костре за ересь. Одна из первых поэтесс, писавших на английском.
 Victoria Kirkham
 Emilia Lanier
 Isabella Whitney — первая женщина-поэт на английском языке

См. также 
 Список женщин Ренессансной Италии

Ссылки 
 A Bibliography for Women’s Literature
 Писательницы по векам
 Italian women writers
 OTHER WOMEN’S VOICES
 More from «The Other Voice» in early modern Europe. (Review Essay).
 Escritoras y pensadoras europeas

Литература 
 
 Laura Anna Stortoni. Women Poets of the Italian Renaissance: Courtly Ladies & Courtesans. ISBN 0-934977-43-7
 Pamela Joseph Benson. Strong Voices, Weak History: Early Women Writers and Canons in England, France, and Italy. ISBN 0-472-09881-0
 Pamela Joseph Benson. The Invention of the Renaissance Woman: The Challenge of Female Independence in the Literature and Thought of Italy and England. ISBN 0-271-00814-8
 Rinaldina Russell. The Feminist Encyclopedia of Italian Literature
 Italian Women Writers
 Irma B. Jaffe, Gernando Colombardo. Shining Eyes, Cruel Fortune
 Martha Feldman, Bonnie Gordon. The Courtesan’s Arts: Cross-cultural Perspectives.
 Letizia Panizza, Sharon Wood. A History of Women’s Writing in Italy
 The Defiant Muse: Italian Feminist Poems from the Middle Ages to the Present
 Her Immaculate Hand: Selected Works by and about the Women Humanists of Quattrocento Italy
 //Katharina M. Wilson. An Encyclopedia of continental women writers

Списки писателей
Пис
Р